De 10e editie van de UEFA Cup werd gewonnen door het Engelse Ipswich Town in de finale tegen het Nederlandse AZ Alkmaar.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1980/81